Бри може да се односи на:

 Бри (Арјеж), насељено место у Француској, у департману Арјеж
 Бри (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Бри (Горњи Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњи Алпи
 Бри (Де Севр), насељено место у Француској, у департману Де Севр
 Бри (Лаон), насељено место у Француској, у департману Ен
 Бри (Соасон), насељено место у Француској, у департману Ен
 Бри (Ил и Вилен), насељено место у Француској, у департману Ил и Вилен
 Бри (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Бри (Север), насељено место у Француској, у департману Север
 Бри (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома
 Бри (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант
 Бри (Белгија),
 Бри (регион),
 Бри (сир),
 Бри Ван де Камп, лик у серији Очајне домаћице

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бри"